Anomalopus är ett släkte av ödlor. Anomalopus ingår i familjen skinkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skinkar
Anomalopus